NWDO steht für:
 Nationaler Widerstand Dortmund, deutsche rechtsextremistische Vereinigung
 Bahnhof Weiden (Oberpfalz) (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung